Grupo cristiano puede referirse a:
 Cualquier tipo de grupo relativo al cristianismo.
 Cualquiera de las confesiones religiosas cristianas.
 Cualquiera de las órdenes religiosas cristianas o instituciones similares (congregación religiosa, instituto secular, instituciones de vida consagrada, etc.)
 Cualquier grupo escolar o grupo educativo de orientación cristiana (colegios religiosos, universidades católicas, etc.)
 Cualquier grupo de comunicación de medios de comunicación de orientación cristiana. (telepredicadores, prensa católica, COPE).
 Cualquier grupo político, lobby o partido político de orientación cristiana, independientemente de su ubicación en el espectro político y de la coyuntura histórica o nacional (teocons, democracia cristiana, falanges libanesas, Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Acción Popular, Acción Católica, Partito Popolare, Zentrum, integrismo, neocatólicos, ultramontanos, etc.)
 Cualquier grupo militar, grupo guerrillero o grupo terrorista (las denominaciones utilizadas dependen de la cercanía u oposición de quienes las usan a tales grupos) de inspiración cristiana, independientemente de su tendencia política o de la coyuntura histórica o nacional (terrorismo cristiano, historia de la extrema derecha en Francia, Apostólicos, Guerrilleros de Cristo Rey, teología de la liberación, cura guerrillero, etc.). No deben confundirse con las órdenes militares, instituciones propias de la época medieval y del Antiguo Régimen, o con el concepto de guerras de religión.
 Cualquier grupo musical especializado en música cristiana, independientemente de su estilo musical.
 canto gregoriano
 gospel
 rock cristiano
 folk cristiano
 pop cristiano